Seyssel peut faire référence à :

Toponyme 
 Seyssel, un village de France partagé entre deux communes françaises :
 Seyssel, située dans le département de l'Ain, sur la rive droite du Rhône ;
 Seyssel, située dans le département de la Haute-Savoie, sur la rive gauche du Rhône.

Ces deux communes, strictement homonymes, sont limitrophes l'une de l'autre. Quatre autres couples de communes sont dans des situations proches : Le Pont-de-Beauvoisin (Isère) et Le Pont-de-Beauvoisin (Savoie), Avricourt (Moselle) et Avricourt (Meurthe-et-Moselle), Saint-Santin (Aveyron) et Saint-Santin-de-Maurs (Cantal) et Saint-Pierre-d'Entremont (Savoie) et Saint-Pierre-d'Entremont (Isère). Néanmoins les deux communes font partie de la même intercommunalité, la Communauté de communes Usses et Rhône.

Avant les élections départementales de 2015, les deux communes étaient chacune chef-lieu de cantons homonymes :
 canton de Seyssel, situé dans le département de l'Ain, sur la rive droite du Rhône ;
 canton de Seyssel, situé dans le département de la Haute-Savoie, sur la rive gauche du Rhône ;

Patronyme 
 La famille de Seyssel, une ancienne famille noble de la Savoie médiévale.
 Jean de Seyssel, un prieur clunisien (1381-1432) ;
 Charles de Seyssel (1460-1513), un évêque de Genève ;
 Jean de Seyssel (†1465), maréchal de Savoie ;
 Claude de Seyssel (v.1427-v.1500), maréchal de Savoie ;
 Claude de Seyssel (v. 1450-1520), un juriste et ecclésiastique ; 
 Thomas de Seyssel (1770-1828), un homme politique italien.

Autre
 La sisselande ou seysselande, barque du haut Rhône, est un ancien grand bateau fabriqué à Seyssel, ville qui lui donna son nom.
 Vin de Seyssel, vin blanc AOC de Savoie sur les deux communes de Seyssel et une commune limitrophe
 Traité de Seyssel (1124), 
 Pont de Seyssel
 Barrage de Seyssel
 Musée du bois de Seyssel
Palais Seyssel d’Aix

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France